La via Spagnola era la via che collegava i domini asburgici. Partiva da Bruxelles e dopo aver attraversato Lorena, Franca Contea, Savoia, Lombardia, poteva arrivare a Vienna. Essa univa, per diverse strade, il Mare del Nord con il Tirreno, la capitale dell'Impero (Vienna) con la Pianura Padana e le Fiandre.

Spagnola